Euprepes elegans est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Euprepes elegans Peters, 1854 est un synonyme de Trachylepis elegans (Peters, 1854)
 Euprepes elegans Fischer, 1883 nec Peters, 1854 est un synonyme de Lepidothyris striatus (Hallowell, 1854)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Lygosominae
Mabuyinae